Landsorganisationen kan syfta på:
Landsorganisationen i Danmark, (LO) – en facklig centralorganisation i Danmark 
Landsorganisationen i Norge, (LO) – Norges största fackliga centralorganisation
Landsorganisationen i Sverige, (LO) – en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer i Sverige
Landsorganisationen på Island – en facklig centralorganisation för arbetare på Island
Finska landsorganisationen (SAJ 1907-1930), Finlands första fackliga centralorganisation